Il existe plusieurs châteaux de Freudenberg parmi lesquels :

 le Château de Freudenberg en Hesse (Allemagne),
 le Château de Freudenberg à Bad Ragaz (Suisse),
 le Château de Freudenberg à Rotkreuz (Suisse)